Clorius ist der Name
 eines der Vorgängerunternehmen von Ista International

und der Familienname von: 
 Otto Clorius (1869–1943), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Carl Theodor Clorius (1900–1987), deutsch-amerikanischer Jurist
 Gertrude Clorius Schwebell (1901–1979), deutsch-amerikanische Übersetzerin und Herausgeberin